Träskö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskö (Brändö, Åland),  (66 ha)
 Träskö, Kimitoön, Åboland,  (1,3 km²)
 Träskö, Raseborg, Nyland,  (15 ha)

Se även
Träskön
Stora Träskö
Träskö-Storö

Robotskapade Finlandförgreningar